

Sigle 
 Schweizerische Südostbahn  – una compagnia ferroviaria Svizzera
 Seventeen or Bust  – un progetto di calcolo distribuito per scoprire qual è il più piccolo numero di Sierpiński
 Son of a bitch  – offesa inglese (letteralmente: figlio di una cagna)
 Shortness of breath  – espressione inglese per indicare la dispnea.

Altro 
 Sob – nel Glossario dei fumetti è il suono onomatopeico che indica tristezza o pianto (dall'inglese to sob, singhiozzare).
 Sob' – fiume della Siberia nordoccidentale, affluente dell'Ob'
 S.O.B. – gruppo musicale hardcore punk/grindcore giapponese
 S.O.B.  – film del 1981 diretto da Blake Edwards